Humberto de Saboya-Aosta, en italiano Umberto di Savoia-Aosta, (Turín, 22 de junio de 1889 - Crespano del Grappa, 19 de octubre de 1918), fue un príncipe y militar italiano.

Primeros años 
Humberto nació en Turín, hijo de S.M. Amadeo I de España, príncipe de Saboya y I duque de Aosta, y su segunda esposa, S.A.I. María Leticia Bonaparte, princesa Napoleón. El 1 de diciembre de 1889, el Rey Humberto I (Humberto IV de Saboya), hermano mayor de su padre, le nombra I conde de Salemi, título que tras su muerte quedaría vacante hasta el día de hoy al no existir descendencia.
Es educado básicamente por su madre, María Leticia, y por su abuela materna, María Clotilde de Saboya, pues su padre falleció a los seis meses de su nacimiento. Pasó la mayor parte de su infancia en el Castillo de Moncalieri, y no siguió una educación militar, siendo el único príncipe de la Casa de Saboya en no hacerlo. En 1908, tras terminar sus estudios básicos, entró en la Academia Naval de Livorno.

Tuvo tres medio hermanos, frutos del primer matrimonio de su padre con la princesa María Victoria dal Pozzo della Cisterna:
 Manuel Filiberto de Saboya-Aosta, duque de Aosta.
 Víctor Manuel de Saboya-Aosta, conde de Turín.
 Luis Amadeo de Saboya-Aosta, duque de los Abruzos.

Periodo Militar 
En 1915, Humberto se enroló voluntario en la Armada Real Italiana para luchar en la Primera Guerra Mundial y sirvió como teniente en el regimiento de caballería de Catania y Treviso. Gravemente enfermo a causa de la pandemia de gripe de 1918, murió ese mismo año, soltero y sin descendencia, un mes antes del fin de la guerra. El boletín oficial de la corte dijo que había muerto después de una pelea en el Grappa, luego de heridas de guerra; en realidad murió en el hospital militar instalado en Villa Chiavacci, donde hay una placa colocada con motivo del octavo aniversario de su muerte recuerda su corta estancia y los últimos días. Fue enterrado inicialmente en el cementerio de Crespano del Grappa, pero fue trasladado al Santuario Militar del Monte Grappa en 1926.

Condecoraciones

Italianas 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación.
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro.
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia.
  Caballero de la Orden Civil de Saboya.
  3 Medallas de Plata al Valor Militar.

Extranjeras 
  Caballero de honor y devoción de la Orden de Malta.

Ancestros

Referencias 
 

Nacidos en Turín
Fallecidos en Crespano del Grappa
Príncipes de Saboya-Aosta
Nobles de Italia del siglo XX
Casa de Bonaparte
Nobles de Italia del siglo XIX
Militares de Italia del siglo XX
Víctimas de la Primera Guerra Mundial
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Fallecidos por la gripe española
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia